Osvaldo Rodríguez peut désigner :
 Osvaldo Rodríguez (1946-2014), peintre, graveur et sculpteur argentin ;
 Osvaldo Rodríguez (1943-1996), poète chilien.